Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1959 was de 1e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Negen landen namen deel aan dit toernooi dat van 18 tot en met 26 april 1959 in Malakka werd gespeeld. Zuid-Korea werd winnaar van het toernooi.

Voorronde
Er werd een voorronde gespeeld om te bepalen welke landen in groep A (finalegroep) en groep B mochten spelen.

Groep B

Groep A (finalegroep)

Er werd nog een afsluitende wedstrijd gespeeld waarbij Zuid-Korea won met 3–2. Het is echt niet helemaal duidelijk tegen wie er in die wedstrijd is gespeeld.

Voetbal in 1959
Voetbal in Maleisië
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Maleisië